Holmträsk (Kalix), een dorp binnen de Zweedse gemeente Kalix
 Holmträsk (Piteå), een dorp binnen de Zweedse gemeente Piteå